Сен-Флора́н-ле-В'єй () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Нанта, 37 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Флоран-ле-В'єй, Босс, Бо-ан-Мож, Бурнеф-ан-Мож, Ла-Шапель-Сен-Флоран, Ле-Маріє, Ле-Меній-ан-Валле, Монжан-сюр-Луар, Ла-Поммре, Сен-Лоран-де-ла-Плен i Сен-Лоран-дю-Мотте було об'єднано в новий муніципалітет Мож-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2800,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Флоран-ле-В'єй на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара